Le groupe de heavy metal traditionnel britannique Iron Maiden est sans doute l'un des groupes disposant d'une discographie pirate des plus impressionnantes. La majorité des enregistrements sont faits par des fans lors de concerts et échangés par la suite. D'autres sont enregistrés lors de passages radio ou télévisé. Ces enregistrements sont donc par nature illégaux mais sont tolérés par le groupe.

Note : lorsqu'un nom figure en italique, il s'agit du même enregistrement que le précédent bootleg.

Early gigs metal for muthas tour 

De mai 1976 à mars 1980

Iron Maiden Tour

Killer World Tour

The Beast on the Road

World Piece tour

World Slavery tour

Somewhere on tour

Seventh Tour of a Seventh Tour

No Prayer on the Road

Fear of the Dark tour

A Real Live tour 

De mars à août 1993

The X Factour

Virtual XI World tour

The EdHuntour

Brave New World tour

Dance of Death World tour

Eddie Rips up the World tour

Voir aussi 
 Discographie d'Iron Maiden

Iron Maiden
Iron Maiden
Iron Maiden
Iron Maiden